La Coupe peut désigner :
 La Coupe, un film film australo-bhoutanais réalisé par Khyentse Norbu, sorti en 1999 ;
 La Coupe, un court-métrage québécois, réalisé par Geneviève Dulude-De Celles et sorti en 2014 ;
 La Coupe, une course hippique de niveau groupe III pour les chevaux pur-sang de galop.